Szczaniec est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Szczaniec, dans le powiat de Świebodzin, dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Szczaniec, chef-lieu de cette gmina